interceptie (sport), een specifieke actie bij balsporten;
interceptie (hydrologie), in de hydrologie het deel van de neerslag dat wordt opgevangen door vegetatie.